Jeokseong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jeokseong-myeon, Danyang-gun, socken i Danyang-gun, Norra Chungcheong, 
 Jeokseong-myeon, Sunchang-gun, socken i Sunchang-gun, Norra Jeolla,  
 Jeokseong-myeon, Paju, socken i Paju, Gyeonggi,